Ulmer, Ullmer:
 Edgar G(eorg). Ulmer (1904, Olomouc – 1972, Woodland Hills), americký filmový režisér, scenárista a filmový producent
 James Blood Ulmer (* 1942, St. Matthews), americký bluesový- a jazzový kytarista a zpěvák
 LaMonte Ulmer (* 1986, Connecticut)

Německá příjmení